Flor Elena González (Venezuela, 2. veljače 1960.) je venezuelanska glumica poznata po ulogama u telenovelama. 

Hrvatskoj publici je najpoznatija po ulozi Piedad Riquelme u seriji Valeria koja se u Hrvatskoj prikazivala 2011. godine.

Njezino prvo ime znači "cvijet" na španjolskom. Ima kćer zvanu Minerva i unuku Tábatu.

Filmografija 
Corazón Esmeralda — Isabel Cordero de Montalvo
Los misterios del amor — Diana 
Valeria — Piedad Riquelme
Aunque mal paguen  
Los Querendones — Esther 
Mujer con pantalones — Candelaria de Lisboa 
La cuaima — Pepita Hamilton de Alvarenga 
Djevica Juana — Amparo de Vivas 
La soberana — Dulce de Mesías 
Mis 3 hermanas — Delia 
Hay amores que matan — Elpidia 
Hoy te vi — Eva Gómez de Pereira 
Cambio de piel  
Amores de fin de siglo
Antes de morir 
Por estas calles — Maigualida Cazado

Izvori

Venezuelanski televizijski glumci